Nematogonum är ett släkte av svampar. Nematogonum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nematogonum